Rascavieja puede referirse a:
 El nombre común de la planta Adenocarpus argyrophyllus.
 El nombre común de la planta Adenocarpus complicatus.
 El nombre común de la planta Adenocarpus decorticans.
 El nombre común de la planta Adenocarpus hispanicus.
 El nombre común de la planta '''''Launaea arborescens.